My Spanish rose (album van André Moss) (1975), een album van André Moss
 My Spanish rose (single van André Moss) (1975), een single van André Moss